Auguste Philippoteaux peut désigner :

 Auguste Philippoteaux (1821-1895), homme politique français ;
 Auguste Philippoteaux (1847-1941), avocat et historien français.